Raab o RAAB puede hacer referencia a:

Personas 

 Raab o Rahab, según la Biblia, una prostituta de Jericó que ayudó a los espías israelitas de Josué.
 Christian Wilhelm Raab (1788-1835), farmacéutico, briólogo, y botánico alemán.
 Eckhard von Raab-Straube (1967-), botánico y taxónomo alemán.
 Stefan Raab (1966-), presentador, músico, productor musical y cómico alemán.
 Dominic Raab (1974-),​ político británico del Partido Conservador.
 Julius Raab (1891-1964), político socialcristiano austríaco.
 Uwe Raab (1962-), ciclista profesional alemán.
 Kurt Raab (1941-1988), director de producción, guionista, actor teatral, cinematográfico y televisivo alemán.
 Doris Raab (1851-1933), una artista y grabadora alemana.
 Enrique Raab (1932-1977), periodista argentino desaparecido.
 Johann Leonhard Raab (1825-1899), grabador y pintor alemán.
 Ondřej Raab (1973-), piragüista, en la modalidad de eslalon, checo.
 Lavern Raab, judoca estadounidense.
 Dominique Raab Dezulovic (1965-), jugadora de voleibol chilena.

Lugares 

 Raab, localidad del estado de Alta Austria en Austria.
 Hofstätten an der Raab, localidad del estado de Estiria en Austria.
 Kirchberg an der Raab, localidad del estado de Estiria en Austria.
 Mitterdorf an der Raab, localidad del estado de Estiria en Austria.
 Sankt Margarethen an der Raab, localidad del estado de Estiria en Austria.
 Sankt Martin an der Raab, ciudad del estado de Burgenland en Austria.
 Sankt Ruprecht an der Raab, localidad del estado de Estiria en Austria.

Otros usos 

 (3184) Raab, asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por Ernest Leonard Johnson el 22 de agosto de 1949.